Бледжешть () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Бледжешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Бледжешть.
 Бледжешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Бледжешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Бледжешть.
 Бледжешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративно підпорядковується місту Пашкань.